Osoby o tym nazwisku:
 Kate Howey – brytyjska judoczka, olimpijka
 Steve Howey – angielski piłkarz
 Steve Howey – amerykański aktor i producent filmowy